Шамбре (фр. Chambray):

 Шамбре — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Шамбре́ — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Шамбре () — коммуна во французском департаменте Коррез.

Фамилия 
 Шамбре, Жак Франсуа (1687—1756) — французский адмирал.
 Шамбре, Жорж (1783—1848) — маркиз, французский генерал артиллерии.